Михаил Ефремович Мацепу́ро (; 1908 — 1971) — советский ученый в области механизации сельского хозяйства.

Биография 
Родился 8 (21 ноября) 1908 года в деревне Барбаров (ныне Мозырский район, Гомельская область, Белоруссия).

Окончил ЛИМЭСХ (1932). Член ВКП(б) с 1932 года. С 1933 года старший научный сотрудник, директор Белорусской научно-исследовательской станции механизации и электрификации сельского хозяйства, с 1938 года — заведующий лабораторией Всесоюзного НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства. Доктор технических наук (1945), профессор (1947).В 1947—1950 годах академик-секретарь АН БССР, одновременно в 1947—1957 годах — директор Института механизации и электрификации сельского хозяйства АН БССР. В 1957—1961 годах — вице-президент, одновременно в 1957—1959 годах — академик-секретарь Отделения механизации и электрификации сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук БССР, в 1961—1965 годах директор Центрального НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства Нечернозёмной зоны СССР (Минск). Академик АН БССР (1947), академик Академии сельскохозяйственных наук БССР (1957—1961), академик ВАСХНИЛ (1964). Депутат ВС БССР (1951—1967).

Умер 13 октября 1971 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Научный и практический вклад 
Работы по созданию сельхозмашин и приспособлений к ним, технологии и систем машин для осушения болот, освоения заболоченных земель, для заготовки торфа и торфяных удобрений, приготовления кормов для животноводства, уборки картофеля и зерновых культур в условиях переувлажнения. Автор свыше 130 научных работ, в том числе 5 монографий.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники БССР (1954)
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и внедрение в производство комплекса с/х машин и орудий для механизации трудоёмких работ по возделыванию кок-сагыза на торфяных почвах
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за создание и освоение производства высокопроизводительных канавокопателей для механизации мелиоративных и ирригационных работ
 Ленинская премия (1962) — за разработку и внедрение в с/х производство высокоэффективной технологии механизированного освоения заболоченных и закустаренных земель
 два ордена Трудового Красного Знамени (1949, 1958)
 орден «Знак Почёта» (1951)
 медали

Основные работы 
 Технологические основы механизации уборки картофеля / М. Е. Мацепуро ; Акад. наук Бел. ССР, Ин-т механизации сел. хоз-во. — Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1949.
 Механизация мелиоративных и культуртехнических работ / М. Е. Мацепуро ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. — Москва : Знание, 1952.
 Вопросы теории плужных канавокопателей и болотных плугов / М. Е. Мацепуро; ред. В. В. Кацыгин; Ин-т механизации и электрификации сел. хоз-во АСХН БССР. — Минск : Изд-во Акад. наук БССР, 1957. — Библиогр.: с. 222.
 Технологические основы механизации уборки картофеля / М. Е. Мацепуро ; Акад. с.-х. наук БССР, Ин-т механизации и электрификации сел. хоз-во. — Минск : Госиздат БССР. Ред. с.-х. лит., 1959. — Библиогр.: с. 299.
 Вопросы земледельческой техники. Т.1. Соч.: Госиздат БССР, 1959.

Примечания

Литература 
 
 Акадэмік Мацапура Міхаіл Яфрэмавіч
 Мацепуро Михаил Ефремович (1908—1971). Ученый в области механизации производственных процессов сельского хозяйства.

Ссылки 
 Мацепуро Михаил Ефремович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Выпускники Санкт-Петербургского аграрного университета
Заслуженные деятели науки и техники Белорусской ССР
Члены КПСС
Родившиеся в Мозырском районе
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Конструкторы сельскохозяйственной техники